Proença est le nom de plusieurs localités du Portugal. La variante pour Provence en ancien occitan est Proensa devenu ensuite Provensa (l’autre orthographe, restée en usage jusqu’à aujourd’hui, est Provença).

Dans la culture 
Nous en avons la trace par exemple dans la tençon entre Albertet de Sisteron et Monge (un moine ?) qui discutent en occitan les deux suprématies - catalane ou française - en Occitanie :

Monges, causetz, segon vòstra sciença, 
qual valon mais, Catalan o Francés?E met de çai Gasconha e Proençae Lemosin, Alvernha e Vianés, e de lai met la terra dels dos reis;e car sabètz d’els tots lor captenença, vuelh que'm digatz en quals plus fins prètz es.''

Toponymes

Proença-a-Nova, municipalité située dans le district de Castelo Branco ;
Proença-a-Nova, ancienne paroisse civile (elle a fusionné avec Peral en 2013 dans la freguesia de Proença-a-Nova e Peral) qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
Proença-a-Velha, paroisse civile de la municipalité de Idanha-a-Nova, située dans le district de Castelo Branco ;

Pour l'origine du toponyme de ces municipalités, on suppose une origine occitane des populations venues créer ces villages pendant la reconquête chrétienne de la région.

Références

Patronyme

  (1943-), compositeur portugais.
 Pedro Proença, un arbitre international portugais de football. 
 Raul Proença (1884-1941), écrivain et intellectuel portugais.

Articles connexes 
  Provença
Provence

Patronyme portugais